Hideo Fujimoto ist der Name folgender Personen:

* Hideo Fujimoto (Baseballspieler) (1918–1997), japanischer Baseballspieler 
 Hideo Fujimoto (Ringer) (* 1944), japanischer Ringer